Helas ist der Familienname folgender Personen:

 Helmar Helas (1914–1981), deutscher Glaskünstler und Restaurator
 Joachim Helas (* 1950), deutscher Fußballspieler 
 Martin Helas (1912–1994), deutscher Parteifunktionär (SED) und Polizeioffizier
 Max Helas (1875–1949), deutscher Maler und Restaurator
 Volker Helas (1942–2022), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Hellas (Begriffsklärung)